IGF steht als Abkürzung für:
 Independent Games Festival in San Francisco
 Google Play Indie Games Festival
 Individuelle Grundfertigkeiten, siehe Ausbildung und Erhalt der individuellen Grundfertigkeiten und der Körperlichen Leistungsfähigkeit
 Industrielle Gemeinschaftsforschung, ein Forschungsförderungsprogramm für die deutsche Industrie
 Institut für Gerontologische Forschung in Berlin
 Institut für Interdisziplinäre Gebirgsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
 Insulin-like Growth Factors, siehe Insulinähnliche Wachstumsfaktoren
 Interessensgemeinschaft Fahrrad, österreichische Radverkehrsorganisation
 International Go Federation
 International Golf Federation
 Internet Governance Forum, jährliche Diskussionsveranstaltung der UNO

Abkürzung